Суиндон:

 Суиндон — город в английском церемониальном графстве Уилтшир на юго-западе Англии.
 Суиндон — унитарная единица на северо-востоке церемониального графства Уилтшир.
 Суиндон Таун — английский футбольный клуб из города Суиндон, выступающий в Первой Футбольной лиге.